4 miejscowości w Estonii:
 Metsaääre – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Metsaääre – wieś w prowincji Sarema, w gminie Leisi.
 Metsaääre – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Metsaääre – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Surju.

Zobacz też